Almugábares, Compañía Almogávar de Zaragoza es una asociación cultural de recreación histórica que participa en eventos medievales. Recrea una compañía de almogávares de la Corona de Aragón entre los siglos XII y XIV, sus guerreros, sus familias y acompañantes en campañas bélicas.

La asociación tiene los siguientes fines:
 Fomentar la cultura histórica.
 Desarrollar actividades socioculturales.
 Recuperar las tradiciones, historia medieval y manifestaciones artísticas aragonesas y de la Ciudad de Zaragoza.
 La defensa y difusión del patrimonio histórico, artístico y cultural.
 Conocer y difundir la historia medieval de Aragón y de la ciudad de Zaragoza

Para ello, se trasladan a la edad media, y reviven su modo de vida, tanto en vestimenta, armamento y costumbres. Sus integrantes organizan o participan en batallas, lizas, torneos, desfiles, paradas militares, exequias, acontecimientos medievales… en los eventos a los que acuden. El grupo también realiza exposiciones y charlas de “La Moneda en La Corona de Aragón”. Así como exposiciones de ropa, armamento, presentaciones y conferencias sobre: “Los Almogávares en la Corona de Aragón". También realizan o participan en pequeñas obras de teatro de temática medieval.

Se documentan en todo tipo de textos, códices, pinturas y miniaturas de la época, como pueden ser las Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio o la Biblia de Maciejowski, más conocida como Biblia de los Cruzados. También se documentan en las crónicas coetáneas de Bernat Desclot, Ramón Muntaner, del bizantino Paquimeres o el griego Nicéforo Grégoras, que dejaron en su legado gran constancia de las hazañas de los almogávares, tanto en la península como en sus campañas por el Mediterráneo.

Inicios 
Su andadura comienza en el año 2010, acudiendo a eventos internacionales en Carcasona y Muret (Francia). Desde entonces han acudido a múltiples eventos, creciendo en integrantes y evolucionado en ropajes, armas, utensilios y campamento.

Enlaces externos 
 Página web oficial
 Facebook

Asociaciones culturales
Recreación histórica